Die Saison 2015/16 war die 15. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 94. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 8. Oktober 2015 und endete am 4. Mai 2016 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 13. Juni 2016.

Als Titelverteidiger und Pokalsieger startete Dinamo Sassari in die Saison.

Aufsteiger zur Saison 2015/16 war PMS Torino, der mit dem Aufstieg den Namen des 2007 aufgelösten Auxilium Torino übernahm. Nach der Hauptrunde stand Virtus Bologna aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs mit den punktgleichen Mannschaften aus Capo d’Orlando, Caserta und Turin als Absteiger in die Serie A2 fest. Der fünfzehnmalige Meister Virtus Bologna war damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sportlich aus der Serie A abgestiegen.

Den 27. italienischen Meistertitel feierte Olimpia Milano nach dem 4:2-Sieg in der Finalserie gegen Reggiana.

Internationale Wettbewerbe 

Im erstmals ausgetragenen FIBA Europe Cup unterlag Varese im Finale Frankfurt 62:66.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2015/16

Ehrungen 2015/16 
{| class="wikitable"
! Auszeichnung
! Name
! Verein
|-
| MVP-Hauptrunde
|  James Nunnally
| Sidigas Avellino
|-
| Bester italienischer Nachwuchsspieler (U22)
|  Diego Flaccadori
| Dolomiti Energia Trentino
|-
| Trainer des Jahres
|  Cesare Pancotto
| Vanoli Cremona
|-
| MVP-Finalrunde
|  Rakim Sanders
| EA7-Emporio Armani Milano
|}

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

2015/16
Basketballsaison 2015/16